Sandmusslor (Myidae) är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår Sandmusslor i överfamiljen Myoidea, ordningen Myoida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Heterodonta, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Myidae 18 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor